Tra le competizioni dello sci alpino ai XIII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò lunedì 18 e martedì 19 febbraio sulle piste Parkway e Thruway di Whiteface Mountain; lo svedese Ingemar Stenmark vinse la medaglia d'oro, il liechtensteinese Andreas Wenzel quella d'argento e l'austriaco Hans Enn quella di bronzo, valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci alpino 1980.

Detentore uscente del titolo era lo svizzero Heini Hemmi, che aveva vinto la gara dei XII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Axams precedendo il connazionale Ernst Good (medaglia d'argento) e Stenmark (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Stenmark, vincitore a Garmisch-Partenkirchen 1978 davanti a Wenzel e all'altro liechtensteinese Willi Frommelt.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Data: 18 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Parkway
Partenza: 
Arrivo: 
Dislivello: 395 m
Porte: 56
Tracciatore: Harald Schönhaar (Stati Uniti)

2ª manche:
Data: 19 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Thruway
Partenza: 
Arrivo: 
Dislivello: 395 m
Porte: 55
Tracciatore: Peter Endraß (Germania Ovest)

Voci correlate 
 Campionati mondiali di sci alpino 1980
 Coppa del Mondo di sci alpino 1980

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile